Die Basketball-Afrikameisterschaft 1975, die achte Basketball-Afrikameisterschaft, fand zwischen dem 20. und 28. Dezember 1975 in Alexandria, Ägypten statt, die zum dritten Mal die Meisterschaft ausrichtete. Gewinner war zum vierten Mal die Nationalmannschaft Ägyptens, die ihre ersten drei Titel noch als Vereinigte Arabische Republik gewonnen hatte.

Teilnehmende Mannschaften

Modus 
Gespielt wurde in Form eines Rundenturniers. Jede Mannschaft spielte gegen jede andere genau einmal, sodass jedes Team genau fünf Spiele (insgesamt wurden 15 Spiele absolviert) absolvierte. Pro Sieg gab es zwei Punkte, für eine Niederlage immerhin noch einen Punkt. Die Mannschaft mit den meisten Punkten wurde Basketball-Afrikameister 1975. Analog dazu wurden die restlichen Platzierungen ermittelt. Bei Punktgleichheit entschied der direkte Vergleich.

Ergebnisse

Abschlussplatzierung 

Ägypten qualifizierte sich durch den Sieg für die Olympischen Sommerspiele 1976 in Montreal.

Weblinks 
1975 African Championship for Men – Wettbewerbsseite im FIBA-Archiv ()

1975
Afrikameisterschaft 1975
Afrikameisterschaft
Sportveranstaltung in Alexandria